Айко — японський топонім
 Айко (Канаґава)
 Айко (Наґасакі)
 Повіт Айко

Також японське ім'я:
 Айко (принцеса) — онука покійного імператора Японії Хірохіто, донька імператора Нарухіто і його дружини Масако

Псевдонім:

 Айко (Айк Акопян) — вірменський співак.